Богић Бошковић (Призрен, 22. децембар 1930 — Београд, 26. мај 1991) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Дан четрнаести || Шверцер
|-
| 1961. || Небески одред || /
|-
| 1962 1963. || Музеј воштаних фигура (ТВ серија) || /
|-
| 1963. || Приче о јунацима ТВ филм || /
|-
| 1965. || Убица на одсуству ||
|-
| 1965. || Инспектор || Келнер Миле
|-
| 1965. || Лицем у наличје ТВ серија || Ансамбл „Тхе Лака коњица”
|-
| 1966. || Лола Ђукић и Новак Новак ||
|-
| 1966. || Црни снег ТВ серија || Кондуктер Жика
|-
| 1966. || Људи и папагаји ТВ серија || Салко
|-
| 1967. || Златна праћка || Смоки
|-
| 1968. || Вукадин ТВ серија || /
|-
| 1968. || Спавајте мирно ТВ серија || Милиционер Жаре
|-
| 1969. || Сачулатац ТВ серија || Шеф сале / Туре
|-
| 1969. || -{Mit mir nicht, Madam!}- || Таксиста
|-
| 1969. || -{Weisse Wölfe}- || Индијанац
|-
| 1969. || Бог је умро узалуд || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Десет заповести ТВ серија || Директор
|-
| 1970. || Пророк ТВ кратки филм || /
|-
| 1971. || Балада о свирепом || Митров син
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ТВ серија || Радни колега
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || /
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља ТВ мини серија || Пијанац 1
|-
| 1972. || Ћу, ћеш, ће ТВ мини серија || /
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1972. || Сарајевски атентат ТВ филм || Истражни судија
|-
| 1973. || Београд или трамвај а на предња врата ТВ филм || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || Лазар Јовин
|-
| 1975. || Хитлер из нашег сокака || Телал - мали Ром (као Богић Бошковић-Туре)
|-
| 1976. || Мурталов случај ТВ кратки филм || Капетан Иванић
|-
| 1977. || Хајдучка времена || Жандар
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Теслин домаћин у Београду
|-
| 1978. || Није него || /
|-
| 1979. || Другарчине || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1981. || Лаф у срцу || Писац
|-
| 1982. || Тесна кожа || Фотограф који доноси слике
|-
| 1984. || Нема проблема || Бата „Лажов”
|-
| 1985. || Кво вадис? ТВ мини серија || Балбилус
|-
| 1987. || И то се зове срећа ТВ серија || Здравко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1991. || Конак ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 
 Богић Бошковић - Енциклопедија Српског народног позоришта, приступљено 23. јула 2017.
 Ко је фотограф из "Тесне коже"? (Нпортал, 27. април 2022)

Рођени 1930.
Умрли 1991.
Српски глумци
Југословенски глумци
Призренци